Le Championnat de France de volley-ball féminin est une compétition nationale sportive,   organisée sous l'égide de la  Ligue nationale de volley-ball , ayant pour objectif, au terme de la saison 2014 – 2015,  de déterminer le classement des équipes de la Ligue A féminine. Ce classement, composé des douze meilleures équipes de la saison précédente, révèle la meilleure équipe de cette saison mais aussi les deux dernières appelées à la relégation.

Listes des équipes en compétition 

Légende des couleurs

Formule de la compétition

Première phase 
Matchs Aller/Retour : 26 Journées.
À l'issue de cette première phase, classement des clubs :
 Les clubs classés de 1 à 4 disputent les ½ finales du championnat de France.
 Les clubs classés de 5 à 8 jouent l'attribution de la  qualificative pour une coupe européenne.
 Le classement de 9 à 12 du Championnat de France Pro AF se fait en fonction du classement des clubs à l’issue de la première phase.
 Les clubs classés  et  sont rétrogradés sportivement en Élite pour la saison 2015/2016

Matchs d’attribution du titre de Champion de France de Pro AF 

 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d'égalité de victoire à l'issue des deux rencontres, un match d'appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF

Matchs de classement pour la  

Participants : les clubs classés 5 à 8 à l'issue de la première phase.
 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupérera un point.

Résultats de la saison régulière

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Records de la saison régulière

Play-offs

Tableau

Résultats 

|}

Distinctions individuelles 
 MVP :  Myriam Kloster (ES Le Cannet-Rocheville)
 Meilleure Pointue :  Hélène Schleck (Béziers Volley)
 Meilleure passeuse :  Mareen Apitz (RC Cannes) 
 Meilleure réceptionneuse-attaquante :  Élisabeth Fedele (ES Le Cannet-Rocheville)
 Meilleure centrale :  Myriam Kloster (ES Le Cannet-Rocheville)
 Meilleure libero :  Nicole Davis (ES Le Cannet-Rocheville) 
 Meilleur entraineur :  Riccardo Marchesi (ES Le Cannet-Rocheville)

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pro A féminine
 Élite Féminine 2014-2015

Liens externes 
 Site de la LNV

2014-2015
Volley-ball F1
France F1
Volley-ball en France en 2014
Volley-ball en France en 2015